Anytos (griechisch ) ist:
 Anytos (Erzieher der Despoina) in der griechischen Mythologie
 Anytos (Sohn des Anthemion), wurde 409 v. Chr. als Athener Strategos mit einer Flotte nach Pylos gesandt